Achim est un nom propre qui peut désigner :
 Achim, un patriarche de la Bible ;
 , en allemand, une abréviation de Joachim ;
 Achim, une ville allemande de Basse-Saxe ;
 Achim, une ancienne commune allemande, aujourd'hui quartier de la commune de Börßum, en Basse-Saxe.

 André Achim (1793-1843), un sculpteur d'église et statuaire.